Leptalina är ett släkte av fjärilar. Leptalina ingår i familjen tjockhuvuden.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tjockhuvuden
Leptalina